JPI ist die Abkürzung für
folgende Institute:
 das Jugendpastoralinstitut Don Bosco bzw. Benediktbeuern.
 das Japan Petroleum Institute
 das Jewish Professionals Institute
 das Justice Policy Institute
 das Josephine Porter Institute
 die Initiative Jeunes professionnels à l'international
 das Java Runtime Plug-in
 das Journal de Physique I
 die Unternehmen
John Paschal International
Johnson Precision, Inc.
Jacket Plus International

JPI